Диваналылар () — село в Физулинском районе Азербайджана. Расположено на высоте 471 м.

Население 

До занятия армянами ходе Карабахской войны, село Диваналылар имело азербайджанское население. В годы Российской империи село Диваналылар (Диванларъ) находилось в составе Шушинского уезда Елизаветпольской губернии. По данным «Кавказского календаря» на 1912 год в селе проживало 252 человека, в основном азербайджанцы, указанные в календаре как «татары».

История 

Село сильно пострадало в ходе Карабахской войны и было взято армянскими вооружёнными формированиями в 1992 году. До войны было селом Физулинского района с западным эксклавом в своём составе, находящемся внутри Мартунинского района НКАО Азербайджанской ССР.

Согласно докладу правозащитного центра «Мемориал», в годы Карабахской войны в результате боевых действий армянских вооруженных формирований жители азербайджанского села Диваналылар были вынуждены покинуть его.

7 ноября 2020 года президент Азербайджана объявил об «освобождении от оккупации» села силами ВС Азербайджана.

Примечания

Ссылки 
 Divanalilar, Azerbaijan